Występy w europejskich pucharach ukraińskiego klubu piłkarskiego Szachtar Donieck.

Wykaz spotkań pucharowych

1976–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Szachtar Donieck
Ukraińskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach